Эришум:

 Эришум I — правитель г. Ашшура в 1-й половине XIX века до н. э.
 Эришум II — правитель г. Ашшура в XIX веке до н. э.